Philip-Michaël Pinard-Devos (né le  à Sorel-Tracy dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2010, il dépasse le plateau des 300 matchs en saison régulière dans la LHJMQ. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk.

En 2015, il rejoint le HC Ajoie , club de seconde division suisse, en provenance de l’Italie. Dès cette saison-là, il affole les compteurs et remporte de championnat suisse de Swiss League aux termes des play-offs. Il est associé depuis 2015 avec Jonathan Hazen, québécois lui aussi.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007|| Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 57|| 7|| 8|| 15|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Tigres de Victoriaville || LHJMQ|| 68|| 9|| 26|| 35|| 51|| 6|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
|2008-2009|| Tigres de Victoriaville || LHJMQ|| 64|| 14|| 23|| 37|| 38|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2009-2010 || Tigres de Victoriaville|| LHJMQ|| 68|| 35|| 58|| 93|| 49|| 16|| 9|| 15|| 24|| 12
|-
|2010-2011|| Tigres de Victoriaville|| LHJMQ||41 ||29 ||44 ||73 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Olympiques de Gatineau ||LHJMQ || 27|| 18|| 23|| 41|| 10|| 24|| 10|| 19|| 29|| 8
|-
|2011-2012|| Everblades de la Floride || ECHL || 22|| 6|| 14|| 20|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Admirals de Norfolk || LAH|| 52|| 7|| 17|| 24|| 28|| 9|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH || 70|| 7|| 19|| 26|| 24|| 18|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
|2013-2014|| Jackals d'Elmira || ECHL || 15|| 1|| 8|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Crunch de Syracuse || LAH || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|- 
|2013-2014|| Everblades de la Floride || ECHL || 38 || 11 || 29 || 40 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || HC Pustertal-Val Pusteria || Série A || 38 || 30 || 60 || 90 || 57 || 11 || 1 || 12 || 13 || 6
|-
| 2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 45 || 19 || 52 || 71 || 24 || 18 || 8 || 16 || 24 || 6
|-
| 2016-2017 || HC Ajoie || LNB || 48 || 40 || 57 || 97 || 12 || 10 || 5 || 15 || 20 || 26
|-
| 2017-2018 || HC Ajoie || LNB || 46 || 26 || 45 || 71 || 12 || 11 || 7 || 7 || 14 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Ajoie || LNB || 44 || 19 || 56 || 75 || 16 || 7|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2019-2020 || HC Ajoie || LNB ||  44 || 30 || 68 || 98 || 2 || 5|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 2020-2021 || HC Ajoie || LNB ||  46 || 27 || 52 || 79 || 16 || 16|| 11|| 17|| 28|| 4
|-
| 2021-2022|| HC Ajoie || LNA ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Sorel-Tracy
Attaquant de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Fribourg-Gottéron